Bizantinos
 Anastácio I Dicoro — imperador bizantino de 491 a 518
 Anastácio II — imperador bizantino de 713 a 715
 Anastácio (neto de Teodora) — neto da imperatriz Teodora

Religiosos
 Papa Anastácio III — papa de 911 a 913
 Papa Anastácio IV — papa de 1153 a 1154
 Anastásio de Tessalônica — arcebispo de Salonica aproximadamente entre 432 e 452
 Antipapa Anastácio III (855) chamado "Anastácio Bibliotecário"
 Anastásio poeta — autor de um contácio
 Anastácio I de Jerusalém — patriarca de Jerusalém de 458 a 478

Geografia
 Anastácio (Mato Grosso do Sul) — município do estado do Mato Grosso do Sul, Brasil.

Ver também 
 
 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história
Desambiguações de prenomes